Фёдор Шахмагонов:
 Шахмагонов, Фёдор Мефодьевич (1874—1940) — советский педагог и учёный.
 Шахмагонов, Фёдор Фёдорович (1923—2014) — советский и российский писатель и сценарист.